Министерство торговли, индустрии и конкуренции ЮАР несёт ответственность за коммерческую и промышленную политику. Министерство и её подчинённые агентства участвуют в содействии экономическому развитию, экономических прав и возможностей чернокожего населения, реализации коммерческого права (в том числе юридических компаний и права интеллектуальной собственности), в содействии и регулировании международной торговли и защите прав потребителей.

Глава ведомства — министр торговли, индустрии и конкуренции, которому помогают два заместителя министра.

Из госбюджета 2010 года министерство получило 6150,1 млрд рэндов, в нём работало 1140 сотрудников.

Агентства 
 Корпорация по страхованию экспортных кредитов
 Национальный Фонд расширения прав и возможностей
 Агентство развития малых предприятий

Органы регулирования 
 Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности
 Национальный Потребительский трибунал
 Агентство недвижимости и СМИ
 Национальный кредитный регулятор
 Национальный совет по азартным играм
 Национальный Совет лотерей

Спец агентства 
 Южноафриканская Национальная аккредитационная система
 Южноафриканское бюро стандартов
 Национальный институт метрологии Южной Африки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства ЮАР
ЮАР
ЮАР